Goranin peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Goranin, un village du powiat de Gniezno ;
 Goranin, un village du powiat de Konin.